Подгорносинюхинское сельское поселение — муниципальное образование в составе Отрадненского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Подгорносинюхинский сельский округ.

Административный центр — станица Подгорная Синюха.

География 
Площадь поселения — 104,88 км².

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 3 населённых пункта:

История 
В 1920 году был образован Подгорно-Синюхинский сельский Совет депутатов трудящихся Спокойненского района Краснодарского края. С ноября 1920 года он находился в составе Отрадненского района Азово-Черноморского края. С декабря 1934 года — Подгорно-Синюхинский сельский Совет Спокойненского района Азово-Черноморского края, а с 13 сентября 1937 года — Подгорно-Синюхинский сельский Совет в составе Спокойненского района Краснодарского края. С 1993 года — Подгорносинюхинский сельский округ, в границах которого в 2005 году было сформировано Подгорносинюхинское сельское поселение.

Примечания

Ссылки 
 Подгорносинюхинское сельское поселение на сайте Отрадненского района

Сельские поселения Отрадненского района